En Pologne, Stróża peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Stróża, un village du powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Lublin
 Stróża, un village

dans la voïvodie de Łódź
 Stróża, un village du powiat de Łódź-est
 Stróża, un village du powiat de Pajęczno

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Stróża, un village du powiat de Limanowa
 Stróża, un village du powiat de Myślenice

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Stróża, un village